El término estructura de peones hace referencia a la configuración que adoptan los peones sobre el tablero de ajedrez. Como los peones son las piezas de ajedrez menos móviles, la estructura de peones es relativamente estática y, por lo tanto, determina en gran medida la naturaleza estratégica de la posición.

Estructuras básicas 

En general, la mejor estructura de peones se da cuando los peones están en su posición inicial, aunque para poder mover las piezas es necesario mover algunos peones, especialmente los centrales. Los conceptos de peón pasado, bloqueado y semipasado se explican en el artículo Peón (ajedrez).

Cuando dos peones del bando contrario se encuentran en la misma columna, en casillas consecutivas, no pueden moverse a no ser que puedan hacer una captura. En este caso se dice que los peones están bloqueados. Por el contrario, un peón que no tiene a otro delante ni en las columnas adyacentes se dice que está pasado. Los peones pasados son muy peligrosos ya que pueden coronar. En el caso de que un peón que no tiene otro contrario en su misma columna pero sí en una de las columnas adyacentes se dice que está semipasado. También estos son peones peligrosos ya que pueden convertirse en un peón pasado.

 Peón doblado
 Se dice que los peones están doblados cuando dos peones del mismo color o del mismo bando están en la misma columna. En general, no es recomendado tener peones doblados, ya que el peón de atrás es redundante. Los peones doblados funcionan como uno solo cuando se trata de atacar, pero pueden funcionar como dos cuando se trata de defender.  
 Cadena de peones
 Se llama cadena de peones (o peones ligados) a aquellos que están en columnas consecutivas, especialmente cuando uno defiende a otro porque se sitúa en diagonal. Las cadenas de peones son mejores cuanto más largas sean y, sobre todo, cuando la base del peón está en la segunda línea y defendido. Las cadenas de peones son un buen método para luchar contra un alfil en fianchetto, especialmente si el alfil de fianchetto está en el flanco de rey, y la cadena de peones se opone desde el flanco de dama.  
 Isla de peones
 Cuando existen varias cadenas de peones sin conexión entre sí se dice que se forma una isla de peones. Esto incluye el peón aislado. En general tiene ventaja quien tiene menos islas de peones, ya que tiene menos puntos débiles que puedan ser atacados.

 Peón aislado
 Se llama peón aislado a aquel que no tiene un peón de su mismo color en ninguna de sus columnas adyacentes. Por sí mismo forma una isla de peones.  
 Peón retrasado
 Se llama peón retrasado a aquel peón que forma la base de una cadena de peones, siempre y cuando no esté defendido y pueda ser atacado. En general, un peón retrasado es más débil si: no está en la segunda línea, se encuentra en la columna de rey o de dama, está en una columna sin peón contrario que evite la acción de la torre o la dama, o si está en una diagonal sin peón contrario que evite la acción del alfil.  
 Peón adelantado
 Se dice que un peón está adelantado cuando está más allá de la cuarta línea, y no puede ser defendido por los peones de las columnas contiguas o, desde atrás, por sus propias piezas. El peón adelantado es un arma de doble filo, ya que si bien es un peón que puede ser capturado, a corto o a largo plazo, normalmente es un peón pasado que amenaza con coronar. 

 Peón avanzado
 Se dice que un peón está avanzado cuando está más allá de la cuarta línea, y puede ser defendido por los peones de las columnas contiguas o, desde atrás, por sus propias piezas. El peón avanzado es un arma muy poderosa, ya que, al no poder ser capturado, parte en dos la posición del adversario, impidiendo que las piezas de un flanco actúen en el otro.  
 Peón alejado
 Se dice que un peón está alejado cuando, en un final, deja al rey contrario fuera del cuadrado. También se dice que está alejado cuando, aun estando dentro del cuadrado, su captura implicaría dejar de defender otros peones en el flanco contrario; peones, que si se pierden, se pierde la partida.  
 Peón pasado bloqueado
 Se dice que un peón pasado está bloqueado cuando una pieza se sitúa en la casilla que está justo delante de él. La casilla más débil de un peón pasado, esté aislado o no, es la casilla que está justo delante de él. En general es mejor colocar allí una pieza que capturar ese peón. La mejor pieza bloqueadora es el caballo, que puede capturar los peones que pueden defender al peón pasado bloqueado —si los hubiera—, pero también el alfil, y hasta el rey si no puede ser desalojado. Por el contrario son malos bloqueadores la dama y la torre, ya que, normalmente, se les puede desalojar de la casilla con cierta facilidad.

Configuraciones de peones típicas 

Las configuraciones de peones que se muestran en estos diagramas están en el flanco de rey blanco pero, por supuesto, son trasladables al flanco de dama y a las piezas negras.

Configuraciones buenas

Configuraciones regulares

Configuraciones malas

Véase también 
Ajedrez
Piezas de ajedrez 
Peón (ajedrez) 

Términos de ajedrez
Estrategia de ajedrez